Megna ist der Familienname folgender Personen:

 Jaycob Megna (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jayson Megna (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 John Megna (1952–1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Marc Megna (* 1976), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Vince Megna (* 1944), US-amerikanischer Anwalt und Musiker